Тур Бохума () — шоссейная однодневная велогонка, проходившая по территории Германии с 2001 по 2019 год.

История 
После своего создания в 2001 году на протяжении 12 лет проводилась в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI. Протяжённость дистанции все эти годы была от 70 до 90 км. Исключение составил только 2012 года когда гонка прошла в рамках национального календаря на дистанции в 40 км.

В 2014 году вошла в календарь Женского мирового шоссейного кубка UCI, в котором просуществовала последние два его сезона. В эти два года дистанция увеличилась и составляла до 124 км.

С 2016 года стала проводиться в рамках национального календаря, а протяжённость дистанции сократилась до 60 км.

В 2019 году победу одержала Натали ван Гог, сделавшая в 2005 году операцию по смене пола. 

Маршрут гонки проходил по центру Бохума.

С 1998 года проводится аналогичная гонка среди мужчин.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Бохума на ProCyclingStats
 Тур Бохума на Cycling Archives
 Тур Бохума на CQranking

 Тур Бохума на Cycle Base
 Тур Бохума на First Cycling

Велогонки среди женщин